

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 7 novembre 2021.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Metz: 2018-2019

Collegamenti esterni